Нис — многозначный термин.

Имя персонажей античной мифологии
 Нис (царь Фив,  «хромой»).
 Нис (сын Пандиона, ) — мегарский царь.
 Нис (сын Гиртака, ) — спутник Энея.

Персоналии
 Нис, Максим (род. 1996) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Нис, Эрнест (Ernest Nys; 1851—1920) — бельгийский историк права.

Аббревиатура 
НИС может означать:
 Новые индустриальные страны
 Национальная инновационная система
 Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих
 Научно-исследовательское судно
 НИС ГЛОНАСС (Навигационно-информационные системы) — федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности.
 «Нефтяная индустрия Сербии» (нефтяная компания, на 51 % принадлежащая «Газпрому»)
 Настольная издательская система
 Научно-исследовательский сектор
 Новгородский исторический сборник

См. также 
 NIS